Мансурово — деревня в Костровском сельском поселении Истринского района Московской области. Население —  чел. (), в деревне 2 улицы, зарегистрировано 3 садовых товарищества. С Истрой деревня связана автобусным сообщением (автобус № 34). К деревне приписана церковь Николая Чудотворца 1875 года постройки (на месте деревянной 1620-х годов).

Находится примерно в 12 км на юго-запад от Истры, на правом берегу реки Молодильни, высота над уровнем моря 197 м. Ближайшие населённые пункты: практически примыкающее с северо-запада Корсаково, Петрово в 2 км на юго-запад и Татищево в 2 км на юг.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Карта Истринского района Московской области

Населённые пункты городского округа Истра